Oshima ou Ōshima pode se referir a:

Lugares
 (ordenadas pela província):
Amami Ōshima na província de Kagoshima
Izu Ōshima, uma das ilhas Izu em Tóquio
:
Província de Oshima, uma antiga província em Hokkaido

Pessoas
:

Hiroshi Ōshima, embaixador japonês da Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial
Michiru Oshima, um compositor japonês 
Nagisa Oshima, cineasta japonês 
Naoto Ōshima, ex-designer do elenco SEGA 
Yuko Oshima, cantora japonesa e ex-membro do grupo AKB48

Desambiguação
Sobrenomes da língua japonesa
Desambiguações de sobrenomes